est la formule brute de plusieurs isomères.

 Polyol en C4
 Butane-1,2,3,4-tétrol
 thréitol, numéro CAS , racémique
 D-thréitol ou (R,R)-butane-1,2,3,4-tétrol, numéro CAS 
 L-thréitol ou (S,S)-butane-1,2,3,4-tétrol, numéro CAS 
 érythritol ou (R,S)-butane-1,2,3,4-tétrol, numéro CAS ,  &